Hrádok může být:

 Hrádok – slovenská obec v okrese Nové Mesto nad Váhom
 Červený Hrádok – slovenská obec v Podunajské nížině v okrese Zlaré Moravce
 Liptovský Hrádok – severoslovenské město v Žilinském kraji
 Litopvský Hrádok (zámek) – hrad a zámek v Liptovském Hrádku
 Starý Hrádok – slovenská obec v okrese Levice

Související články 
 Hrádek